Heister bezeichnet:

 Heister (Pflanze), eine Pflanzenklassifizierung für junge Laubbäume
 im Niederdeutschen den Vogel Elster

Heister ist der Name folgender Ortschaften:
 Heister (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heister (Unkel), Ortsteil der Stadt Unkel, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Heister (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Heister ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Heister (* 1951), deutsche Unternehmenserbin und Miteigentümerin des Unternehmens Aldi Süd
 Danny Heister (* 1971), niederländischer Tischtennisspieler und -trainer
 Eduard Leopold von Heister (1801–1863), preußischer Generalmajor
 Elias Friedrich Heister (1715–1740), deutscher Mediziner
 Elisabeth Heister-Neumann (* 1955), deutsche Politikerin (CDU), Landesministerin in Niedersachsen
 Florian Heister (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Hanns-Werner Heister (* 1946), deutscher Musikwissenschaftler
 Hans Siebert von Heister (1888–1967), deutscher Maler und Rundfunkpionier
 Johann Albert von Heister (1676–1746), k.k. Feldmarschalleutnant, Geheimer Hofkriegsrat, Kommandant von Grätz sowie Chef eines Infanterie-Regiments
 Johann Joseph Heister (1803–1874), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

 Leopold Karl Eduard Adolf von Heister (1801–1863), preußischer Generalmajor
 Levin von Heister (1757–1816), preußischer Generalleutnant
 Lorenz Heister (1683–1758), deutscher Chirurg, Anatom und Botaniker
 Marcel Heister (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Peter Schroeder-Heister (* 1953), deutscher Logiker und Hochschullehrer
 Philipp von Heister (1716–1777), landgräflich hessen-kasselscher Generalleutnant, Kommandeur der hessischen Truppen in Amerika
 Sigbert Heister (1646–1718), österreichischer Feldmarschall des 17. Jahrhunderts
 Werner Heister (* 1961), deutscher Hochschullehrer
 Wilhelm Leopold von Heister (1795–1863), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Am Heister
 Unterm Heister
 Heistern
 Heisters